Malek Miklós (1945) Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, karmester
Malek Miklós (1975) zenei producer, dalszerző, az előbbi fia